Приведены основные понятия, термины и аббревиатуры, встречающиеся в литературе о метрополитене и железной дороге.

Подавляющее большинство сокращений пришли в метрополитен с железной дороги напрямую или образованы по аналогии и имеют свою историю образования.

А 
 АВ — автоматический выключатель.
 АВТ — автоматический выключатель торможения.
 АВУ — автоматический выключатель управления.
 АВФ — аварийно-восстановительное формирование.
 АГС — автоматический гребнесмазыватель.
 АК — регулятор давления (преимущественно, типа АК-11Б).
 АКБ — аккумуляторная батарея.
 АКП — автоматический контрольный пункт.
 АЛ — Алексеевская линия.
 АЛС — автоматическая локомотивная сигнализация.
 АЛС-АРС — автоматическая локомотивная сигнализация с автоматическим регулированием скорости.
 АЛСР — автоматическая локомотивная сигнализация с использованием радиоканала.
 АМР — автомат монеторазменный.
 АПВ — автоматическое повторное включение.
 АПЛ — Арбатско-Покровская линия.
 АПС — автоматическая пожарная сигнализация.
 АПМБ — автомат по продаже магнитных билетов.
 АПЭ — устройство автоматического пуска эскалатора.
 АРМ — автоматизированное рабочее место.
 АРТСКВ — артезианская скважина.
 АРС —
 система автоматического регулирования скорости.
 анкерное рельсовое скрепление.
 АРС-АО — кодовый сигнал абсолютной остановки от АРС.
 АРС-Д — система АРС «Днепр».
 АРС-Р — резервный комплект АРС.
 АСД — автоматическая станционная дверь.
 АСКД — автоматизированная система контроля доступа.
 АСКМ — автоматическая система контроля микроклимата на станциях.
 АСКОПМ — автоматизированная система контроля оплаты проезда в метрополитене.
 АСНП — автоматический считыватель номера поезда.
 АСОП — автоматизированная система оплаты проезда.
 АСОТП — автоматическая система обнаружения и тушения пожара «Игла».
 АСУ — автоматизированная система управления.
 АСФЭ — следящий функциональный эскалаторный автомат.
 АТД — асинхронный тяговый двигатель.
 АТДП  — автоматика и телемеханика управления движением поездов.
 АТП — асинхронный тяговый привод.
 АТПС — аппарат телефонной тоннельной связи.

Б 
 БАВ — блок автоматических выключателей.
 БАР — блок автоматических реле.
 БАРС — бесконтактная АРС (автоматического регулирования скорости).
 ББЭ — блок бортового энергоснабжения.
 БД — дверная блокировка.
 БВ — быстродействующий выключатель.
БирЛ — Бирюлёвская линия.
 БИС — блок АРС измерения скорости (только в контексте метро).
БИТ — блок информационного табло (бегущая строка в вагонах 740-й серии).
 БК — бортовой компьютер.
БКЛ — Большая кольцевая линия, эксплуатационное название Третьего пересадочного контура Московского метрополитена.
БКЦУ — блок коммутации цепей управления.
 БЛЛМ — устаревшая аббревиатура Бутовской линии (Бутовская линия лёгкого метро).
 Блок-участок автоблокировки — участок пути между двумя светофорами (проходными, входным, выходным).
 Блок-участок АЛС-АРС — участок пути, расположенный за рельсовой цепью, длиной не менее расчётного тормозного пути при торможении от устройств АЛС-АРС со скорости, допускаемой устройствами АЛС-АРС на данной рельсовой цепи. Границами блок-участка АЛС-АРС являются изолирующие стыки (начало — конец) соответствующих рельсовых цепей или точки подключения аппаратуры бесстыковых рельсовых цепей.
 БЛПМ — блок локомотивных приёмников частот АРС «Метро».
 БЛП — блок локомотивного приёмника.
БМТ — блок маршрутного табло.
БМТС — блок маршрутного табло светодиодный. 
БМЦИС — блок мониторов цифровой информационной системы (в вагонах 760-й, 765-й и 775-й серий).
БНТ — блок наддверного табло.
 БОР — блок ограничивающих резисторов.
БП — блок предохранителей.
БПР — блок подсветки рекламы (в вагонах 760-й серии).
БПС — блок противоскатывания.
 БПСН — блок питания собственных нужд (модель БПН-5У-2М).
БПН — блок питания низковольных цепей (БПН-115).
 БПК — боевой пост контроля 
 БПФ — блок полупроводниковый для питания фар.
 БРС —
 блок устройств АРС регуляции скорости.
 блок разъёмных соединений АСОТП «Игла-МТ».
 БРУ — блок распределительного устройства.
 БС — блок согласования.
 БСК — бесконтактная смарт-карта.
 БСМ — блок сравнения частот АРС «Метро».
 БСП — блок служебных помещений.
 БСУ — блок согласующего устройства АРС.
 БТБ — блок тормоза безопасности.
 БТП — блок технических помещений.
 БУ —
 блок-участок.
 блок управления.
 БУВ — блок управления вагоном.
БУД  — блок управления дверьми.
БУДК  — блок управления двигателем компрессора.
БУ ИПС-ПМ — блок управления информационно-переговорной системы поезда метро.
БУКП — блок управления и контроля поезда.
 БУМ — блок АРС управления «Метро».
 БУП — блок управления поездом.
БУР — бортовое устройство регистрации.
 БУСТ — блок управления стояночным тормозом.
БутЛ — Бутовская линия.
 БУФТ — блок управления фрикционным тормозом.
БУ ЦИК — блок управления цифрового информационного комплекса (на составах 740-й серии).
БУ ЦИС — блок управления цифровой информационной системы (на составах 760-й серии).
 БФ — блок фар.
 БЭНЦ — блок электропитания низковольтных цепей (аналог БПСН в Киевском метрополитене).
 БЭПП — блок электропневматических приборов.
БЭС — блок экстренной связи (переговорное устройство пассажир-машинист).

В 
 ВАД — аварийный выключатель раздвижных дверей вагонов.
 ВАХ — включатель аварийного хода.
 ВБ — выключатель аккумуляторной батареи.
 ВБП — тумблёр включения блоков питания.
 ВБД — выключатель блокировки дверей.
 ВВ — 
 вентиляционный вывод с установленной системой фильтрации.
 воздуховыпуск.
 ВВП — вестибюльная выпрямительная подстанция.
 ВД — выключатель дверей.
 ВЗ — вентиль замещения (регенерации) электротормоза.
 ВЗК — взрывозащитный контейнер.
ВК — выключатель концевой (пневмопружинного тормоза).
ВИП — вторичный источник питания.
 ВКФ — выключатель красных фар (используется в Киевском метрополитене, для обозначения головы поезда, при ночной расстановке составов в тоннелях).
 ВМК — выключатель мотор-компрессоров.
 ВНИИЖТ — Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта.
 ВО — режим вагонного оборудования (обозначение на мониторе вагонов «Русич»).
 ВОВТ — выключатель отключения вентильного тормоза.
 ВОМД — вентилятор осевой (вентиляционная турбина).
ВОС — выключатель освещения салонов.
ВОУ — водоотливная установка.
 ВП — тумблёр устройств АРС при режиме «вспомогательный поезд».
 ВПД — выключатель переключения дверей.
 ВПП — вестибюльная понизительная подстанция.
 ВПРС — выправочно-подбивочно-рихтовочная машина среднего типа для ремонта верхнего строения пути.
ВПТ — вентиль пневмопривода токоприёмников.
ВПУ — вспомогательный пульт управления.
 ВР — воздухораспределитель.
 ВРД — выключатель, разрешающий движение.
 ВРЗ — вагоноремонтный завод.
 ВРК — вагоноремонтный комплекс.
 ВРН — кран воздухораспределителя. Напорная магистраль.
 ВРП — кнопка возврата РП.
 ВРУ — выключатель резервного управления.
 ВРЦ — вагоноремонтный цех.
 ВС — вентиляционная сбойка.
 ВТ — вентильные тормоза.
 ВТБ — вентиль тормоза безопасности.
 ВТЗ —
 воздушно-тепловая завеса.
 аппаратура автоматического регулирования температуры в вестибюлях.
 ВУ —
 выключатель управления.
 вентиляционная установка.
 водоотливная установка.
 вспомогательное управление.
 ВУД — выключатель управления дверьми.
 ВУС — тумблёр включения усиленного света белых фар.
 ВФ — выключатель фар.
 ВЦн.н. — вспомогательные цепи низкого напряжения.
 ВШ — вентиляционная шахта.
 ВЭКА — вагон-электровоз контактно-аккумуляторный.

Г 
 Габарит погрузки — предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз (с учётом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом горизонтальном пути.
 Габарит подвижного состава — предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутри которого должен помещаться подвижной состав (с учётом максимальных нормируемых допусков и износов, а также бокового наклонения на рессорах), установленный на прямом горизонтальном пути и в кривой расчётного радиуса как в ненагруженном, так и в нагруженном состоянии.
 Габарит приближения оборудования — предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части всех видов оборудования и устройств за исключением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаимодействия с соответствующими частями подвижного состава (скоба путевого автостопа, контактный рельс и др.).
 Габарит приближения строений — предельное поперечное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава и оборудования, не должны заходить никакие части станционных сооружений и строительных конструкций, кроме упоров тоннельных металлоконструкций, с учётом нормируемых допусков на их изготовление и монтаж.
 Галерея — короб, простирающийся от наземной станции до парковых путей депо.
 ГАЛС — генератор частот АЛС.
 ГР — главный разъединитель.
 ГГО — громкоговорящее оповещение.
 Гейт (неоф.) — путь, соединяющий сеть метрополитена с железнодорожной сетью. См. также Список соединительных веток метрополитенов и железных дорог.
 ГДП — график движения поездов.
 ГЗ — гермозатвор (металлоконструкция).
ГЗЛ — Горьковско-Замоскворецкая линия (устаревшая аббревиатура).
 ГК — 
 групповой контактор.
 головная кабина.
 Главный путь — путь перегона, а также путь станции, являющийся непосредственным продолжением пути прилегающего перегона.
 ГПК — горнопроходческий комплекс.
 ГО (ГрО) — гражданская оборона.
 «Горизонтальный лифт» — см. Станция закрытого типа.
 ГРКВ — «главная рукоятка контроллера вагоновожатого». То же самое, что и КВ.
 ГС — скоростемер, устанавливаемый на ПС без устройств АРС.
ГСР — главное сигнальное реле.
 ГЩ — главный щиток (щиток с низковольтными предохранителями).

Д 
 Д1…Д2 — делители давления.
 Д6 — правительственные пути сообщения (подземные автотрассы с интегрированными рельсами для дизель-аккумуляторных поездов, полноразмерные ж/д тоннели). Неофициальное название.
 ДАУ — дублирующее автономное устройство.
 ДАУ-АРС — система АРС с ДАУ.
 ДБ — дверная блокировка.
 ДВ — дальний воздухозабор.
 ДВР — дверной воздухораспределитель.
 ДВШ — датчик вращения шестерни (на более ранних моделях — ДС, «датчик скорости»).
 ДД1…ДД4 — датчики давления.
 ДДЭ — дежурный по депо (дежурный деповского электрохозяйства).
 Деповские пути — пути в здании электродепо и их продолжение до светофоров, ограждающих парковые пути.
 ДЗА — дистанция защиты автоматики.
 ДИП — динамовский/дополнительный источник питания (разработан АЭК «Динамо», обе расшифровки аббревиатуры используются примерно в равном объёме).
 ДИСК-Б — дистанционно-информационная система контроля букс.
 ДИСК-БКВ-Ц — система комплексного контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда, включающая в себя:
 базовую подсистему ДИСК-Б для обнаружения перегретых букс;
 подсистему ДИСК-К для обнаружения неисправностей колёс по кругу катания;
 подсистему ДИСК-В для обнаружения волочащихся деталей;
 подсистему ДИСК-Ц для централизации информации с линейных постов контроля технического состояния подвижного состава.
 ДИСКОР — диалоговая информационно-справочная система контроля оперативных работ, формирует справки о перевозках пассажиров.
 ДК-117 — коллекторный ТД с указанием модели.
 ДКПТ —
 выполняет функции РКТТ.
 датчик контроля пневматического торможения.
 ДКР — дистанция капитального ремонта пути.
 ДМ — дверная воздухомагистраль.
 ДП —
 датчик пути АРС.
 датчик противоюза.
 ДПП — деповская понизительная подстанция.
 ДПС —
 диспетчерский пункт станции.
 дизель-подвижной состав.
 ДР —
 дифференциальное реле.
 дистанция ремонта.
 ДРП — динамический регулятор магнитного поля генераторов (аналог ТРП).
ДС —
 начальник станции.
 датчик скорости, устанавливаемый на ПС с устройствами АРС.
 дополнительная связь.
 ДСО — дистанция специальных объектов.
 ДСП — дежурный по станции.
 ДСПО — дежурный по приёму и отправлению поездов.
 ДСЦП — дежурный (станционного) поста централизации.
 ДСЦТ — дежурный (станционного) поста телеуправления.
 ДТ —
 датчик тока.
 дроссель-трансформатор.
 ДТБ — датчик температуры буксы АСОТП «Игла-МТ».
 Дублирующий автостоп — второй путевой автостоп, установленный перед маневровым светофором на пути для оборота составов.
 ДУР — дистанционно управляемый разделитель.
 ДУЭ — дежурный у эскалатора.
 ДЦ — диспетчерская централизация.
 ДЦХ — диспетчер централизованного хозяйства (поездной диспетчер).
 ДЦХС — старший диспетчер централизованного хозяйства (старший поездной диспетчер).
 ДЧ —
 начальник дистанции.
 дистанция движения.
 ДЧВ — датчик частоты вращения ротора.
 ДЭС — дизельная электростанция.
 ДЭ — дистанция электроснабжения.
 ДКС — дистанция контактной сети.

Е 
 ЕжТК — опытный модернизированный вагон для Таганско-Краснопресненской линии.
 Еи — опытные вагоны типа Е с импульсным регулированием.
 ЕО, ЕНО, ЕНОД — виды осмотра ПС.
 Ер — опытные вагоны типа Е с изменёнными рессорами.
 ЕРИС-М — единая радиоинформационная сеть метрополитена.
ЕЦРС — единая цифровая радиосвязь.

Ё 

 Ёжик — вагоны типа Еж

Ж 

 ЖКЛ — Ждановско-Краснопресненская линия (устаревшая аббревиатура).

З 
 Защитный участок за светофором — расстояние от скобы путевого автостопа данного светофора до конца участка пути, ограждаемого предшествующим светофором.
ЗК — задняя кабина.
 ЗЛ — Замоскворецкая линия.
 ЗОЛБ - Здание отдыха локомотивных бригад
 ЗР —
 замыкающее реле генератора.
 кран запасного резервуара напорной магистрали.
зарядный резистор.
 ЗРЭПС — завод по ремонту электроподвижного состава.
ЗСЗД — зуммер сигнализации закрытия дверей.
 ЗТВ — затвор вентиляционный.
 ЗТП — затвор перегонный (тоннельный).
 ЗТС — затвор станционный.
 ЗУ — 
 защитный участок.
 заземляющие устройства.

И 
 ИКВ — инерционно-контактный воздухоочиститель (фильтр МК).
 «Игла-МТ» — АСОТП «Игла» с функцией обнаружения нагрева букс.
 ИДП — инструкция по движению поездов и маневровой работе.
 ИНСУ — инверторная система управления.
 ИО — измерительный орган.
 ИПП — источник питания программируемый.
 ИПТД — источник подвозбуждения тяговых двигателей.
 ИС —
 изолирующий стык.
 измеритель скорости.
 ИС, ИСИ — инструкция по сигнализации.
 ИСБ — инспектор службы безопасности.
 ИСГ-02 — измеритель скорости, установленный на головных метровагонах типа «Яуза».
 ИУ — управляющие импульсы.
 ИШ — индуктивный шунт.

К 
 К1 — разобщительный кран пневмопривода ЭКК.
 КалЛ — Калининская линия.
 КАПП — контролёр автоматических пропускных пунктов.
 КАХ — кнопка аварийного хода.
КахЛ — Каховская линия (7 декабря 2021 года вошла в состав БКЛ, прекратив своё существование).
 КАС ДУ — комплексная автоматизированная система диспетчерского управления.
 КАСИП АЗМ — комплексная автоматизированная система информационной поддержки антитеррористической защищённости метрополитена.
 КБ —
 кнопка бдительности.
 кассир билетный.
 КБ1…КБ3 — клапан быстрого сброса.
 КВ — контроллер машиниста (буквально — контроллер вагоновожатого).
 КВК — кабельно-вентиляционный коллектор.
 КВЛ — Кировско-Выборгская линия.
 КВР — капитально-восстановительный ремонт.
 КВТ — кнопка восприятия торможения.
 КВЦ — контактор высоковольтных цепей.
 КГУ — контрольно-габаритное устройство
 КГУЛЗ — лампа контроля КГУ зелёного цвета.
 КГУЛК — лампа контроля КГУ красного цвета.
 КД — контактор дверей.
 КДМ — контроль действия машиниста.
 КЗ —
 короткое замыкание.
 короткозамыкатель контактного рельса.
 КЗ-2 — контактор заряда АБ.
 КЗП — контроллер зоны прохода.
 КИП — контрольно-инструкторская поездка.
 КК —
 катушка контактора.
 контактор МК.
 ККК — конец круговой кривой.
 ККЛ — Красносельско-Калининская линия.
КЛ — «кабина локомотива». Штамп в удостоверении работника метрополитена, разрешающий проезд в кабине машиниста.
КЛУБ — комплексное локомотивное устройство безопасности (установлено на дрезинах).
 КМ —
 кассовая машина. Операции продажи, доплаты и восстановления ПД выполняются на кассовых машинах с другими номерами по сравнению с номерами КМ, на которых производится инициализация МК.
контроллер машиниста.
 кран машиниста.
 «кабина машиниста», то же самое, что и КЛ в Петербургском метрополитене.
 КММ — коробка малой механизации.
 КМУ — ключ местного управления.
 КО —
 коммерческий отдел Службы сбора доходов метрополитена.
 контактор освещения.
 кнопка «Отпуск».
 КОАЗ — ключ отмены автоматического закрытия (дверей на СЗТ).
КолЛ — Кольцевая линия. 
 Контактная сеть — контактные рельсы, кабели и оборудование, обеспечивающие передачу электрической энергии от тяговых и совмещённых тяговопонизительных подстанций к токоприёмникам электроподвижного состава.
 Концевой отвод контактного рельса — часть контактного рельса, имеющая уклон и обеспечивающая плавный вход и выход башмаков токоприёмников.
 КП — 
 колёсная пара.
 кабельная перемычка.
 КПОПБС — командный пункт частей охраны порядка и безопасности.
 КПТ — контроль пневматических тормозов.
 КР —
 контактный рельс.
 капитальный ремонт.
 контроллер реверса.
 КР-1, КР-2 — капитальный ремонт первого, второго объёма (в наст. время — СР и КР соответственно).
 КРЗД — кнопка резервного закрытия дверей.
 КРЛ — Калужско-Рижская линия.
 КРМ — кран машиниста.
 КРМК — кнопка резервного включения МК.
 КРП —
 контроллер резервного пуска (то же, что и КРУ).
 капитальный ремонт с продлением срока службы.
 КРР — кнопка разворота реверсора.
 КРУ — контроллер резервного управления.
 КС —
 контроль скатывания.
 конструкционная скорость.
 КС1 — силовая соединительная коробка.
 КС2 — коробка заземления.
 КСАУДП — комплексная система автоматического управления движением поезда.
 КСАУП — комплексная система автоматического управления поездом.
 КСАУПМ — комплексная система автоматического управления поездом модернизированная.
 КСБ — контактор силового блока.
 КСД, КСЭД — комплексная система (эксплуатации) «Движение».
КСЛ — проектируемая Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена.
 КСОБ — комплексная система обеспечения безопасности.
 КТ — контроль торможения.
 КТО —
 контрольная точка отправления.
 контейнер тормозного оборудования.
 КТР — кнопка «Тормоз резервный».
 КТСМ-01Д — комплекс технических средств для модернизации аппаратуры ПОНАБ-3 и ДИСК-Б.
 КТП — контрольная точка прибытия.
 КУ — кнопка управления.
 Курбель —
 рукоятка, предназначающаяся для ручного приведения в движение неисправного электропривода централизированной стрелки, либо перегонного затвора.
 рукоятка, предназначающаяся для ручного выкручивания винта отторможения при отсутствии сжатого воздуха в НМ.
 КФЛ — Кировско-Фрунзенская линия (устаревшая аббревиатура).
КШ — «контактор шунтирующий». ЭМК ослабления возбуждения.
 КЭ — контакторный элемент кулачкового типа.
 КЭТ — контроль электрических тормозов.

Л 
 ЛАВТ — лампа автоведения.
 ЛАД — линейный асинхронный двигатель.
 ЛБ, л/б — локомотивная бригада.
 ЛБК — локальный блок контроля системы «Игла».
 ЛБК-ТБ — локальный блок контроля температуры букс АСОТП «Игла-МТ».
 ЛВД — лампа включения двигателей.
 ЛВЧД — линия вагонной части депо.
 ЛИТС — линейная информационно-телеметрическая станция.
 ЛК — линейный контактор.
 ЛКВД — лампа контроля выключения двигателей.
 ЛКВП — лампа контроля включения преобразователя.
 ЛКВЦ — лампа контактора КВЦ.
 ЛКТ — лампа контроля торможения.
 ЛДЛ — Люблинско-Дмитровская линия.
 ЛМГТ — ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс».
 ЛН — лампа направления.
 Локомотивная бригада — машинист и помощник машиниста.
 Локомотивы — электровозы, тепловозы, мотовозы.
 ЛП —
 линейный пункт (л/п).
 станция «Ленинский проспект».
станция «Лермонтовский проспект».
станция «Лесопарковая».
станция «Ломоносовский проспект».
 ЛПК — линейный пункт контроля.
 ЛППТ — Лампа пневмо-пружинного тормоза
 ЛПТ — левый перегонный тоннель.
 ЛРТ — легкорельсовый транспорт (Лёгкое метро).
 ЛС — линия связи.
 ЛСД — лампа сигнализации дверей.
 ЛСН — лампа сигнализации неисправности.
 ЛСП — лампа сигнализации пожара.
 ЛСТ —
 лампа сигнализации тормоза.
 левый станционный тоннель.
 ЛУ — локомотивный указатель.
 ЛХРК — сигнальная лампа хода реостатного контроллера.
 ЛХТ — лампа, при автоведении контролирующая сбор схемы на «ход» и «тормоз».
ЛЭКК — лампа электроконтактной коробки.

М 
 Маневровый состав — группа вагонов, сцепленных между собой и переставляемых с одного пути на другой.
 МАРС — модернизированная система АРС.
 Маршрут — пути со стрелками, установленными и запертыми в направлении предполагаемого следования поезда или маневрового состава.
 МВ — масляный выключатель.
 МВУ — местная водоотливная установка.
 МДП — местная дренажная перекачка.
 МК —
 магнитная карта.
 металлоконструкция (гермозатвор).
 мотор-компрессор.
 ММТС — Московская монорельсовая транспортная система (прежнее название Московского монорельса).
"Москва" — поезд 81-765/766/767 и 81-775/776/777 "Москва 2020".
МПИС — модуль преобразователя измерителя скорости. 
 МПЛ — Московско-Петроградская линия.
 МПС — Министерство путей сообщения.
МПЦ — микропроцессорная централизация.
 МРА — монеторазменный автомат.
 МРТ — моторно-рельсовый транспорт
 МРЦ — маршрутно-релейная централизация.
 МС — машина для счёта монет.
 МСОТ — Международный союз общественного транспорта.
 МСЦ — механосборочный цех.
 МТ —
 микрофон для передачи машинистом информации поездному диспетчеру.
 магистраль торможения на устройстве АРС.
 МУ —
 магистраль управления.
 маршрутный указатель.
 МУВ — модуль управления вентиляторами.
МУГС — модуль управления гребнесмазывателями.
МУМ — машинист уборочных машин.
МУОС — модуль управления обогревом стёкол.
 МУС — местная усилительная станция громкоговорящего оповещения на станциях.
МФДУ — многофункциональный дисплей управления.
 МХ — магистраль хода на устройстве АРС.
 МЦК — Московское центральное кольцо.

Н 
"Номер" или "Номерной" — поезд 81-717/714 и модификации
НИОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
 НВЛ — Невско-Василеостровская линия.
 НВУ — нижний вентиляционный узел.
НКК — начало круговой кривой.
НЛ  — Некрасовская линия.
 НМ — напорная магистраль.
 НР — нулевое реле.
 НСТ — нормативная станция по труду.
 НСЧН — электромеханик Дистанции связи Московского метрополитена.
 НСЧНС — старший электромеханик Дистанции связи Московского метрополитена.
 НЧ — нулевая частота АЛС.

О 
 ОВ — обмотка возбуждения.
 ОВП — огнетушитель воздушно-пенный.
 ОВТ — тумблёр отпуска вентильных тормозов.
 ОВУ — основная водоотливная установка (устраивается в нижней точке перегонного тоннеля и станциях, для отвода грунтовых вод).
Ока- поезд 81-760/761
 ОДП — основная дренажная перекачка.
 ОП —
 огнетушитель порошковый.
 сигнал опасности.
 ОПЛ — Охтинско-Петроградская линия.
 ОПУ — основной пульт управления.
ОРК — отстойно-ремонтный корпус.
 ОСП —
 огнетушитель самосрабатывающий порошковый.
 индикатор отсутствия признаков пожара АСОТП «Игла».
ОТЛ — Оболонско-Теремковская линия.
ОТЦ — обратная трубка цилиндров (тормозных).
 ОУ —
 огнетушитель углекислотный.
 основное управление.
 Охранная стрелка — стрелка, расположенная на другом пути и устанавливаемая при приготовлении маршрута в положение, исключающее возможность выхода подвижного состава на подготовленный маршрут.
 ОЧ — отсутствие частоты АРС.
 ОЭМЗ — Опытно-электромеханический завод.
 ОЯ — обмотка якоря.

П 
 П — главный предохранитель.
 ПА-КСД — поездная аппаратура комплексной системы «Движение».
 ПА-М — поездная аппаратура модернизированная.
 Парковые пути — пути, примыкающие к деповским путям.
 ПБ — педаль бдительности.
 ПБК — промежуточный барабан контроллера.
 ПБЛ — Лахтинско-Правобережная линия (Правобережная линия)
 ПБМ — один из блоков АРС.
 ПВБ — путевая восстановительная бригада.
 ПВЗ — переключатели защиты вагона.
 ПВС — пункт восстановительных средств.
 ПВУ — повагонное управление.
 ПГ — путевой генератор частот АРС.
 ПД —
 проездной документ на основе магнитной карты.
 положение о дисциплине.
 ПДИ — постоянно действующий инструктаж.
 ПДУ — пульт дистанционного управления.
 Перегон — часть линии метрополитена, расположенная между смежными станциями.
 ПИ — пожарный извещатель АСОТП «Игла».
 ПИР — проектно-изыскательные работы.
 ПК —
 пожарный кран.
 приёмные устройства АРС.
станция «Парк культуры».
 ПКА — пункт контрольно-автоматический (турникет на выход).
 ПКГ — групповой переключатель положений.
 ПКПП — приёмно-контрольный пожарный прибор.
 ПЛ — Правобережная линия.
 ПМ —
 поломоечная машина.
 подметальная машина.
 см. ПМТ.
 пульт машиниста.
станция «Проспект Мира».
 ПМСАУП — программно-моделирующая система автоматического управления поездом.
 ПМТ — тормозной переключатель. Ставит силовые цепи на моторный или тормозной режим, имеет 2 фиксированных положения ПМ и ПТ.
 Подвижной состав — вагоны, локомотивы и специальные подвижные единицы.
 Подход к станции — расстояние от торца пассажирской платформы до наиболее удаленного светофора, ограждающего участок пути в начале этой платформы.
 Поезд — состав, сформированный из вагонов, локомотив или дрезина с прицепом или без прицепа, имеющий установленные сигналы, присвоенный номер и обслуживаемые локомотивной бригадой (машинистом).
 ПОНАБ — прибор обнаружения нагретых букс.
 Портал — место выхода на поверхность линии метрополитена.
 Пост централизации — пост на станции, в котором сосредоточено управление централизованными стрелками и сигналами.
ПП —
 переключатель положений.
 станция «Парк Победы».
станция «Петровский парк».

 ППЗ — переключатели защиты поезда.
 ППП — промежуточная понизительная подстанция.
 ППР — планово-подъёмочный ремонт.
 ППТ — правый перегонный тоннель.
 ПР —
 пальцевый разъём ЭКК автосцепки.
 пневморессора.
 путевое реле.
 ПРВ — промежуточное реле времени.
 ПРВУ-И — программный распределитель водоотливной установки на интегральных микросхемах.
 Предохранительный тупиковый путь — тупиковый путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава на маршруты следования поездов.
 Прочие пути — станционные пути, использование которых определяется производимыми на них операциями при манёврах или хозяйственным назначением. Расположены, как правило, на территории, прилегающей к электродепо.
 ПРПС — пункт ремонта подвижного состава.
 ПРС — поездная радиосвязь.
 ПРТ — преобразователь реостатного торможения.
 ПС —
 подвижной состав.
 пригласительный сигнал.
 последовательное соединение.
 пожарная сигнализация.
 ПСН — преобразователь статический низковольтный (блок питания цепей управления и освещения, ПСН-117).
 ПСП — переходный переключатель. Ставит ТД на параллельное или последовательное соединение, имеет два фиксированных положения — ПС и ПП.
 ПСТ —
 полное служебное торможение.
 правый станционный тоннель.
 ПСЧ — приёмник сигнальных частот АРС.
 ПТ —
 проверка пневматических тормозов.
 см. ПМТ.
 путевой трансформатор.
 ПТК-ТЛС — программно-технический комплекс с телемеханическими и локальными связями.
 ПТО —
 пункт технического обслуживания.
 производственно-технический отдел (тех. отдел).
 ПТЭ — Правила технической эксплуатации (метрополитенов РФ).
 ПУ — пульт управления.
 ПУАВ — поездное устройство автоведения.
 ПУВ — пульт управления верхний.
 ПУИ — программируемое устройство индикации.
 ПУН — пульт управления нижний.
 ПУПМ — переговорное устройство «Пассажир — машинист».
 Путевая автоматическая блокировка (автоблокировка) — система устройств, регулирующая движение поездов и их ограждение на перегонах и станциях без путевого развития. При автоблокировке разрешением на занятие поездом участка служит разрешающее показание светофора, а смена сигналов светофора происходит автоматически от воздействия поезда на ограждаемый им участок пути.
 Путевые знаки — постоянные знаки, указывающие план, профиль, протяжённость и границы участков пути.
 Пути специального назначения — предохранительные тупиковые пути и соединительные ветви.
 ПЦБК — промежуточный центральный блок контроля системы «Игла».

Р 
 РА — рельсовый автобус.
 РАЛ — проектируемая Рублёво-Архангельская линия Московского метрополитена. 
 Радиальная станция — станция вне Кольцевой линии в Московском метрополитене.
 РБ — ревизор безопасности.
 РВ —
 реле времени.
 ртутный выпрямитель.
 РВО —
 реле времени освещения.
 реверсивный выключатель основного управления.
 РВР — реверсивный выключатель резервного управления.
 РВТ — реле времени торможения.
 РВТБ — резервный вентиль тормоза безопасности.
 РД —
 реле дверей.
 реле давления.
 Резервный светофор — светофор, установленный на правосторонней кривой малого радиуса с правой стороны пути в створе с основным светофором. Сигнальные огни резервного светофора включаются при погасании сигнальных огней основного светофора.
 РЕЗСКВ — резервная скважина.
 РЖД — Российские железные дороги.
 РЗ —
 реле заземления.
 реле заряда.
 реле сигнализации.
 реле защиты.
 РЗП — реле защиты преобразователя БПСН.
 РЗПВ — реле защиты преобразователя вагона.
 РИС — рекламно-информационная система.
 РИУ — радиоинформатор.
РИП — работа индикации пожара. 
 РК — реостатный контроллер.
 РКМ, РКП — кулачковые контакторы РК.
 РКР — реле контроля реверса.
 РКСУ — реостатно-контакторная система управления.
 РКТТ — реле контроля тормозного тока.
 РМ — рукоятка машиниста (на вагонах «Яуза» и «Скиф») — по функциям аналогична КВ.
 РМЦ — ремонтно-механический цех.
 РО — реле остановки.
 РОТ — реле отключения тяги.
 РП — реле перегрузки.
 РП1…РП6 — регулятор положения кузова.
 РПБ — реле педали бдительности.
 РПвозв. — реле возврата РП.
РПДП — регистратор параметров движения поезда.
 РПЛ — силовые катушки РП.
 РПП — реле переключателя положений.
 РПУ —
 реле пониженной уставки.
 резервный пульт управления.
 РР — реле реверсирования.
 РРИ — радиорелейный информатор.
 РРП — реле резервного пуска.
 РРТ — реле ручного торможения.
 РС —
 рельсосмазыватель.
 лампа равенства скоростей.
 РСБ — ремонтно-строительная база.
 РСУ —
 ремонтно-строительный участок.
 реле системы управления.
 РТ —
 токовое реле.
 реле торможения.
 тиристорный регулятор.
 РТМ — многофункциональный тиристорно-импульсный регулятор.
 РТП — рычажно-тормозная передача.
 РУ — 
 реле установок.
 распределительное устройство.
 резервное управление.
 Руддвор — подземная выработка в основании шахты.
 РУМ — см. РЦУ.
"Русич" (раньше "Скиф")- поезд 81-740/741 и модификации
 РУТ — реле ускорения и торможения.
 РЦ —
 рельсовая цепь.
 разъединительная цепь.
 РЦ АРС — разъединительная цепь АРС.
 РЦ УКС — разъединительная цепь УКС.
 РЦУ — разъединитель цепей управления.
 РЩК — релейно-щитовая камера.

С 
 САММ — система автоведения «МИИТ-метро».
 САРЧ — система автоматического регулирования частоты вращения.
 САУТ — система автоматического управления тормозами (подвижного состава).
 СБЛ — Святошинско-Броварская линия.
СБИПК — субблок источника питания контейнера
 СВ — соединительная втулка.
 СВН — система видеонаблюдения.
 СД — служба движения.
 СДПП — серводвигатель переключателя положений.
 СДРК — серводвигатель РК.
СЗСЗД — свето-звуковой сигнализатор закрытия дверей.
 Сигнал — условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подаётся определённый приказ.
 Сигнальный знак — условный видимый знак, при помощи которого подаётся приказ или указание определённой категории работников. К сигнальным знакам относятся: предельные столбики или рейки, знаки границ станций, скорости движения, отключения и включения тяговых двигателей, торможения и др.
 СИТ — служба информационных технологий.
 СК — соединительная коробка.
 СКБ — старший кассир билетный.
 СКД БСК — система контроля доступа по бесконтактным смарт-картам.
 Скип-стоп — схема организации движения поездов, при которой разные поезда, движущиеся по одному маршруту, проходят без остановки разные станции. Применяется, например, в метрополитенах Нью-Йорка и Филадельфии.
 СКМ — служба контроля метрополитена (с ноября 2017 года — СТБ — служба транспортной безопасности).
 СЛ — Салтовская линия.
 Служба ЭМС — электромеханическая служба.
 Служба ЭС — эскалаторная служба.
Служба Э — служба электроснабжения.
 СММ — снегоуборочная машина метрополитена.
 СОВС — система отопления и вентиляции салона.
СокЛ — Сокольническая линия.
 СолЛ — Солнцевская линия.
 СОСД — светильник открытия станционных дверей.
 СОТ — сигнализация отпуска тормоза.
 Специальный подвижной состав — несъёмные подвижные единицы: дрезины (автодрезины, мотодрезины), платформы, снегоочистители, зумпфовые и промывочные агрегаты, снегоочистительные машины и др.
 СПЛ — Сырецко-Печерская линия.
 СР —
 стоп-реле.
 средний ремонт (аналогичен КР-1).
 ССВ — служебная соединительная ветвь.
ССЗД — световой сигнализатор закрытия дверей. 
 СТ — скоростной трамвай.
 Станция — раздельный пункт с путевым или без путевого развития, позволяющий производить операции по приему, отправлению поездов и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах — производство маневровой работы.
 Станция закрытого типа — станция, пассажирский зал которой отделен от путевых тоннелей стенами с автоматическими дверями.
 Станционные пути — пути в границах станции — главные, приёмо-отправочные для оборота и отстоя или для отстоя электроподвижного состава, парковые и прочие пути.
 СТБ — силовой тиристорный блок.
 СТД — служба технической диагностики.
 СТ-КР — стоп-кран.
 СТЛ — Серпуховско-Тимирязевская линия.
 СТП —
 совмещённая тяговопонизительная подстанция.
 скорая техническая помощь ПВС.
 Стрелка — часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма.
 Стрелка нецентрализованная — стрелка, остряки которой переводятся вручную при помощи переводного механизма.
 Стрелка централизованная — стрелка, остряки которой переводятся устройствами, управляемыми с поста централизации.
 Стрелочный перевод — устройство, служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Стрелочный перевод состоит из стрелки, крестовины и соединительных путей между ними.
 СУ —
 сантехнические установки.
 согласующее устройство АРС.
 СУРСТ — система управления работой станции с применением теленаблюдения.
 СЦ — ситуационный центр.
 СЦБ — (устройства) сигнализации, централизации, блокировки.
 СЧРСТ — система управления работой промышленного телевидения и телеуправления.
 СШ — сбросовая шахта.
 Съёмные подвижные единицы — подвижные единицы, которые могут быть сняты с пути вручную обслуживающими их работниками (путеизмерительные, дефектоскопные, инструментальные тележки и др.).

Т 
 ТАБ — тяговая аккумуляторная батарея.
 ТВУ —
 транзитная водоотливная установка.
 тонально-вызывное устройство.
 тиристорное возбудительное устройство.
 ТД — см. ТЭД.
 ТДП — транзитная дренажная перекачка.
 ТИСУ — тиристорно-импульсная система управления.
 ТК —
 тиристорный контроллер.
 тяговый контейнер.
 ТКЛ — Таганско-Краснопресненская линия Московского метрополитена.
 ТМ — тормозная магистраль.
 ТМР — тяговый трансформатор.
 ТО-1 (2, 3, 4) — техническое обслуживание первого (второго, третьего, четвёртого) объёма.
 ТО — трансформатор освещения.
 Торможение служебное — пневматическое торможение ступенями любой величины для плавного снижения скорости или остановки поезда в заранее предусмотренном месте.
 Торможение экстренное — торможение, применяемое в случаях, требующих немедленной остановки поезда, достигаемое путём экстренной разрядки тормозной магистрали и дающее минимальный тормозной путь.
 Тормозной путь — расстояние, проходимое поездом за время от момента перевода ручки крана машиниста или крана экстренного торможения в тормозное положение до полной остановки. Тормозные пути различаются в зависимости от вида торможения (служебное, полное служебное и экстренное).
 ТОС — тоннельный отстой состава.
 ТП —
 тяговая подстанция.
 тяговый привод.
 ТПК — 
 тоннелепроходческий комплекс.
 Третий пересадочный контур Московского метрополитена.
 ТПМК — тоннелепроходческий механизированный комплекс.
 ТПП —
 тоннельная понизительная подстанция.
 тягово-понизительная подстанция.
 ТР —
 токоприёмник рельсовый.
 тепловое реле.
 ТР БАРС — тяговый режим БАРС (обозначение на мониторе вагонов «Скиф»).
 ТР-1 (2, 3) — текущий ремонт первого (второго, третьего) объёма.
 ТРА — техническо-распорядительный акт.
 ТРК — тепловое реле.
 ТРП — тиристорный регулятор.
 ТРТП — см. ТРК.
 ТС — 
 тиристор.
 трансформатор силовой.
 ТСКБМ — телемеханическая система контроля бодрствования машиниста.
 ТССМ — технологическая система связи метрополитена.
 ТЦ — тормозной цилиндр.
 ТЧ —
 тяговая часть, депо подвижного состава (электродепо, локомотивное депо, моторвагонное депо). Идёт с номером: ТЧ-1, ТЧ-2, …, где каждый номер соответствует определённому депо в данном регионе. Номера на железной дороге, разных регионов и на метрополитене могут совпадать. Например: ТЧ-9 — электодепо «Фили» Московского метрополитена, ТЧ-9 — депо Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги, ТЧ-9 — депо Витебская-сортировочная Санкт-Петербург. Если депо имеет в составе и локомотивное депо, и моторвагонное депо, то оно обозначается всегда одним номером, например: ТЧ-18 — депо им. Ильича Московской железной дороги.
 начальник депо.
 ТЧГ-1 — главный инженер депо (где цифра — номер конкретного ТЧ).
 ТЧЗб-1 — заместитель начальника депо по безопасности движения (где цифра — номер конкретного ТЧ).
 ТЧЗр-1 — заместитель начальника депо по ремонту (где цифра — номер конкретного ТЧ).
 ТЧЗэ-1 — заместитель начальника депо по эксплуатации (где цифра — номер конкретного ТЧ).
ТЧМ — машинист-инструктор (только для метрополитенов).
ТЧМ-1 — мастер депо (где цифра — номер конкретного ТЧ).
ТЧМс-1 — старший мастер депо (где цифра — номер конкретного ТЧ).
ТШ — ЭМК цепи подмагничивания ТД.
 ТЭ — тумблёр «Тормоз экстренный».
 ТЭД — тяговый электродвигатель.
 ТЭМ — электронная система телемеханики.
 ТЭО — технико-экономическое обоснование.
 ТЭСОРПГА — теплоэлектростанция обеспечения резервного питания генераторно-аккумуляторная.

У 
 УАВА — универсальный автоматический выключатель автостопа.
 УВПД — устройство визуализации проездных документов на основе магнитной карты (= визуализатор, информатор). Ящик с приёмной щелью и табло.
 УГР — уровень головки рельса.
 УГС.М — устройство голосовой связи машиниста.
 УГС.П — устройство голосовой связи пассажира.
 УИСЗ — устройство имитации срабатывания защиты (для проверки работы РЗП).
 УКБМ — устройство контроля бдительности машиниста.
 Уклон — элемент продольного профиля пути, имеющий наклон к горизонтальной линии. Уклон для поезда, движущегося от низшей точки к высшей, называется подъёмом, а обратно — спуском.
 УКПТ — устройство контроля проникновения в тоннель.
 УКПЭ — устройство контроля проникновения на эстакаду.
 УКС — устройство контроля скорости.
 УКСПС — устройство контроля схода подвижного состава.
 УКОПС – устройство контроля остановки подвижного состава
 УНЧ — усилитель низкой частоты.
 УОС — устройство ограничения скорости.
 УОТП — устройство определения тормозного пути.
 УП — сигнальный знак для ночной расстановки составов.
 УПО — устройство поездного оповещения.
 УППС — устройство предупреждения проезда станций.
 УСАВП — унифицированная система автоведения поезда.
 УСПМ, УЭСПМ — устройство (экстренной) связи «Пассажир-машинист».
 УТ — универсальный турникет.
УТВ — установка тоннельной вентиляции.
 УФКП — устройство фотоэлектрического контроля пассажира.
 УЦТВ — устройство цветного теленаблюдения.
 УЧПП — уровень чистого пола платформы.
 УШ —
 углефильтрационная шахта.
 универсальная штольня.
 убежище шахтное.
 УТХ — участок трансформаторного хозяйства.

Ф 

 Ф — фидер.
 ФВК — фильтровентиляционная камера.
 ФВУ — фильтровентиляционная установка.
 ФКМ — функциональная клавиатура машиниста (на вагонах «Яуза» и «Русич»).
 ФЛ — Филёвская линия.
ФММ — реле фиксации местонахождения машиниста.
 ФП — фекальная перекачка.
 ФПЛ — Фрунзенско-Приморская линия.

Х 
 ХЗЛ — Холодногорско-Заводская линия.

Ц 
 ЦБКИ — центральный блок контроля индикации системы «Игла».
 ЦИК — цифровой информационный комплекс.
ЦИС — цифровая информационная система.
 ЦКС — центр кинологической службы.
 ЦПА — цех поездной автоматики.
 ЦПУ — центральный пересадочный узел.
 ЦУВ — цепи управления вагона.
 ЦЛМ — центральная лаборатория метрополитена (на Петербургском метрополитене).

Ш 
 Ш — служба «Ш» шнуровая (сигнализации централизации и блокировки).
 ШИМ — широтно-импульсная модуляция инвертора напряжения.
 ШМц— электромонтер централизации (службы «Ш»).
 ШМ— электромонтер автоблокировки (службы «Ш»).
 ШН — электромеханик (службы «Ш»).
 ШНС — старший электромеханик (службы «Ш»).
 ШР — штекерный разъём ЭКК автосцепки.
 ШРС — шкаф распределительный силовой.
 ШРМП — штепсельный разъём местного питания.
 ШС — шаровой подшипник.
 ШС-АРС — железобетонная предварительно напряжённая шпала с двумя необъёмными анкерами, заключёнными в подрельсовых зонах шпалы.
 ШЧ — начальник дистанции сигнализации централизации и блокировки.

Э 
 Э — служба электроснабжения (в Петербургском метрополитене).
 ЭВМ — электронно-вычислительная машина.
 ЭВР — вид воздухораспределителя на вагонах «Скиф».
ЭЗ — заместитель начальника службы электроснабжения.
 ЭКА, Эк/а — электровоз контактно-аккмуляторный.
 ЭКГ — групповой реостатный контроллер.
 ЭКК — электроконтактная коробка.
 Электрическая централизация стрелок и сигналов — система устройств для управления при помощи электрической энергии стрелками и сигналами станции с одного пункта, обеспечивающая взаимное замыкание стрелок и сигналов.
 ЭМК — электромагнитный контактор.
ЭМС — электромеханическая служба.
ЭМУ — электронный маршрутоуказатель.
 ЭПВ, ЭВ — электропневматический вентиль автостопа (то же, что и ЭПК на «номерных» составах).
 ЭПК —
 электрический пневматический клапан.
 электропневматический клапан автостопа.
 ЭПС — электроподвижной состав — вагоны, из которых формируются электропоезда.
 ЭПТ — электропневматический тормоз.
 ЭСИЧ — электронные счётные интервальные часы.
 ЭСТ — электронная система телемеханики.
 ЭСЧ — начальник дистанции эскалаторной службы.
 ЭТ —
 экстренное торможение.
 электрическое торможение.
 ЭТПП — электромагнитный дисковый тормоз переключателя положений.
 ЭЦ — электрическая централизация.
 ЭЦХ — энергодиспетчер (электродиспетчер) (в Петербургском метрополитене ЭД — энергодиспетчер).
 ЭЧ — дистанция электроснабжения.
 ЭС — эскалаторная служба.
 ЭМ — электромеханическая служба (в Петербургском метрополитене).
 ЭДУ — энергодиспетчерский участок.

Примечания

Ссылки 

 Словарик

Литература 
 Правила технической эксплуатации метрополитенов Союза ССР, 1985

Метрополитен